Nitra poate fi:

 Nitra, regiune turistică (Nitriansky región) de pe cursul „râului Nitra” din Slovacia
 Nitra, oraș în Slovacia
 Râul Nitra
 Districtul Nitra în Slovacia
 Regiunea Nitra în Slovacia